Steinfatt ist der Name folgender Personen:

 Gabriele Steinfatt (* 1977), deutsche Juristin, Richterin am Gericht der Europäischen Union
 Walter Steinfatt (1900–1988), deutscher Pädagoge
 Andreas Steinfatt (* 1968), deutscher CEO der Hacker-Pschorr-Brauerei